Název Krčín má více sídel:
 Krčín (Horní Stropnice), část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Krčín (Nové Město nad Metují), část obce Nové Město nad Metují v okrese Náchod

Je to také název rybníka:
 Krčín (rybník) u Mazelova

Také to může být příjmení
 Jakub Krčín, rožmberský regent a rybníkář

Externí odkazy